Roger Brown peut faire référence à :
  (1941-1997), artiste de Chicago ;
 Roger Brown (1925-1997), psychologue et professeur d'université américain ;
 Roger Brown (1942-1997), joueur de basketball ;
  (1952-2011), footballeur anglais ;
  (1940-2009), juriste et juge américain,
 Roger Aaron Brown (1949-), acteur américain ;
  (1966-), joueur de football américain.